

Венсборо — місто, штат Мен
 Венсборо — місто, штат Північна Кароліна